Tartarotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Tartarotti (* 1950), deutsche Autorenfilmerin
 Franz Tartarotti (1942–2022), deutscher Journalist
 Girolamo Tartarotti (1706–1761), österreichischer, italienischer Historiker und Theologe
 Guido Tartarotti (* 1968), österreichischer Journalist, Kolumnist und Kabarettist
 Johannes Tartarotti (* 1999), österreichischer Fußballspieler